Chipirón puede referirse a:

 Calamar de pequeño tamaño.
 Canción «Todos los días sale el sol» de Bongo Botrako, conocida popularmente como «Chipirón».